Górki (gromada w powiecie brzozowskim)
 Górki (gromada w powiecie kamieńskim)
 Górki (gromada w powiecie łosickim) (siedlecki/łosicki)
 Górki (gromada w powiecie mieleckim)
 Górki (gromada w powiecie nowodworskim)
 Górki (gromada w powiecie opolskim)
 Gromada Górki (powiat strzelecki)

także:
 Górki Małe (gromada) (powiat łódzki)
 Górki Noteckie (gromada) (powiat strzelecki)
 Górki-Sypniewo (gromada) (powiat łomżyński)
 Górki Wielkie (gromada) (powiat cieszyński)